Graneros bezeichnet:

 Graneros (Tucumán), Ort in Argentinien
 Departamento Graneros, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Tucumán
 Graneros (Chile), Gemeinde in Chile